Моста:
 Моста () — город на Мальте.
 Моста (футбольный клуб)
 Моста (Ивановская область) — село в Южском районе Ивановской области.